Inocellia är ett släkte av halssländor som beskrevs av Schneider 1843. Inocellia ingår i familjen reliktsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Reliktsländor
Inocellia